Margarites fulgidus är en snäckart som först beskrevs av John Gwyn Jeffreys 1883.  Margarites fulgidus ingår i släktet Margarites och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
fulgidus